NGC 1369 (другие обозначения — ESO 358-34, MCG -6-9-4, FCC 176, PGC 13330) — спиральная галактика в созвездии Эридан. Открыта Юлиусом Шмидтом в 1865 году. Описание Дрейера: «тусклый объект». В атласе типов галактик де Вокулёра NGC 1369 служит примером галактики типа SAB(s)a.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика входит в Скопление Печи.

Галактика NGC 1369 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1369 в группу также входят ещё 41 галактика.

Примечания

 

1369
Эридан (созвездие)
Скопление Печи